Калининградский областной театр кукол — театр кукол в Калининграде. Расположен по адресу: 236010, г. Калининград, пр. Победы, 1а.

История 
Театр возник как любительское объединение при калининградском драматическом театре в 1963 году. В октябре следующего года театр получил официальный статус.

В 1976 году театр получил собственное здание — отреставрированное и переоборудованное здание бывшей кирхи памяти королевы Луизы. В здании был оборудован зрительный зал на триста мест.

1976—1984 года принесли театру много успеха. Самые запоминаемые спектакли в это время: "Бумбараш А. Гайдар, «Сказка о царе Салтане» А. Пушкин, «Андрей — всех мудрей» Э. Брук, А. Гурченков, «Мэри Поппинс» Б. Заходер, В. Климовский, «Садко» М. Гиндин.

Театр сегодня 
(по состоянию на 2014 год)

Труппа 
 Главный режиссёр — Смагин Дмитрий Борисович
 Актриса — Кечамасова Елена Михайловна
 Актриса — засл. арт. РФ Москаленко Галина Николаевна
 Актриса — засл. арт. РФ Гулага Татьяна Геннадьевна
 Актриса — Никоненко Алла Александровна
 Актер — Юргин Александр Леонидович
 Актер — Абаров Валерий Николаевич
Актер- Витковский Виталий Валерьевич
Актриса-Витковская Ольга Николаевна
 Актриса — Удалова Нина Васильевна
 Актер — Гринцевич  Денис Эдуардович
 Актриса — Кондракова Наталья Александровна
 Актриса — Кононова Яна Борисовна
 Актриса — Дорошенко Александра Владимировна
Актер - Санаров Виталий
 Директор — засл. раб. культ. РФ  Александр Семенович
 Главный художник — засл. раб. культ. РФ Борисова Татьяна Владимировна

Репертуар театра состоит из более чем сорока пяти спектаклей для детей. Театр даёт спектакли в других городах России, Белоруссии и других стран. Театр принимал участие в международных фестивалях в Литве, Белоруссии, Польше и Германии.

Театр работает с куклами различных типов: марионетками, теневыми, тростевыми, планшетными, перчаточными ,ростовыми

Ссылки 
 Основные данные из базы «Театры России»
 Информация о театре на сайте «Культура и искусство приграничных территорий Польши и Калининградской области»

Театры, основанные в 1964 году
Театры Калининграда
Кукольные театры России
Областные театры